Jantschek ist der Familienname folgender Personen:
 Isabel Jantschek (* 20. Jh.), deutsche Sopranistin
 Thorsten Jantschek (* 1966), deutscher Philosoph und Journalist